Il doppio del torneo di tennis Proximus Diamond Games 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Kim Clijsters e Ai Sugiyama che hanno battuto in finale Nathalie Dechy e Émilie Loit 6–2, 6–0

Teste di serie 

 Kim Clijsters /  Ai Sugiyama (campionesse)
 Nathalie Dechy /  Émilie Loit (finale)

 Dája Bedáňová /  Jelena Dokić (semifinali)
 Maja Matevžič /  Patty Schnyder (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Proximus Diamond Games 2003